Irene Chikiar Bauer (Buenos Aires, 2 de septiembre de 1965) es periodista, docente y escritora argentina. Durante su trayectoria, se ha especializado en divulgar la temática de género mediante la promoción de obras de escritoras y artistas mujeres.

Es autora de Virginia Woolf, la vida por escrito, la mayor investigación sobre Virginia Woolf realizada en idioma español. Fue publicada por editorial Taurus en Argentina, en 2012, y en España en 2015, donde lleva tres ediciones.

Biografía 
Nació el 2 de septiembre de 1965 en Buenos Aires, Argentina. Se dedicó a la gestión cultural, en la Fundación Banco Mercantil Argentino. Colaboró con la revista El Arca del Nuevo Siglo. Entre tanto, cursó la Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, de la Universidad Nacional de San Martín, en la que más tarde se desempeñó como docente.

Continuó su formación en la Facultad de Humanidades Y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Allí realizó su Maestría en Literaturas Comparadas, en 2014, y obtuvo, en 2020, el título de Doctora en Letras.

En 2012 publicó su primer libro, Virginia Woolf, la vida por escrito, la primera biografía de la autora escrita en idioma castellano. Le sigue en el año 2013 la publicación de “Eduarda Mansilla. Entre-ellos, una escritora argentina del siglo XIX”, el primer libro dedicado a analizar escritos de la autora Eduarda Mansilla desde una perspectiva literaria y cultural.

Ha publicado ensayos literarios sobre San Juan de la Cruz (Ejercicio de amar, 1993), Julio Cortázar (A propósito de Rayuela, 1994), Felisberto Hernández (Aproximaciones a un autor, 1995) y Juan L. Ortiz (Un pensamiento realizado de la luz, 1996).

Editó también la sección bibliográfica de la revista El Arca, en la que colaboró regularmente con artículos y entrevistas a personalidades de la cultura, y ha sido columnista en Radio, televisión y diversos medios gráficos. 

Ha dado conferencias y cursos en numerosas oportunidades, por ejemplo, en Casa de las Américas, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Universidad de San Martín, Museo Las Lilas, etc…. 

Sus últimas publicaciones ponen en relación la vida y la obra de Victoria Ocampo con las de la escritora inglesa Virginia Woolf.

Algunas de estas investigaciones pueden consultarse online: 

 Un análisis comparado de los escritos autobiográficos, testimonios y ensayos personales de Virginia Woolf y de Victoria Ocampo: "En búsqueda de un espacio propio":  http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.304/te.304.pdf  https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/MemAca_e2612ee52a7ee1fa20c41264bdd68faa
 Victoria Ocampo y Virginia Woolf : Escritura autobiográfica, encuentros y lecturas (2014)  http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&amp;c=tesis&amp;d=Jte1062
 Virginia Woolf y Victoria Ocampo: el arte de conjugar modernismo con una domesticidad sin constricciones:  https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CultyLit/article/view/16382
 Victoria Ocampo y Virginia Woolf: las consecuencias de una amistad literaria https://luvina.com.mx/foros/index.php?option=com_content&task=view&id=2120&Itemid=67
 VICTORIA OCAMPO, UN ACERCAMIENTO A LA CULTURA NORTEAMERICANA: FRANK, HARLEM, STIEGLITZ Y OTROS ENCUENTROS  https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/agoraunlar/article/view/513

Obras 

 Virginia Woolf, la vida por escrito. Buenos Aires, Taurus, 2012
 Eduarda Mansilla. Entre-ellos. Una escritora del siglo XIX. Buenos Aires, Biblos, 2013.
 Virginia Woolf, la vida por escrito. España, Taurus, 2015

=== Opiniones sobre su obra ===
«Dicen que las personas mueren, pero las relaciones sobreviven. La historia de Virginia Woolf con los lectores lo demuestra. Sus lectores van más allá de su obra, extienden esa relación a su vida, escriben y leen biografías para renovarla con el tiempo. Algunas, como la de Chikiar Bauer, forman el cauce transparente que deja ver a la escritora, múltiple, misteriosa y cambiante como la realidad que ella misma quería expresar. » Esther Cross, “Atrápame si puedes”, Página 12

«Al cabo de las novecientas páginas, el lector siente pena de despedirse de tan grata compañía: una mujer extraordinaria, una prodigiosa escritora y un libro dotado de algo que va siendo raro en estos tiempos informáticos: una prosa elegante y precisa, sin vulgaridad y sin inútil retórica. » Ernesto Schoo, “Los muchos rostros de Virginia Woolf”, La Nación

«Lo trascendente es la metodología de Chikiar Bauer: [...] por una parte, da la impresión de que la biógrafa no hubiese escrito ni una sola línea sin haber consultado una prueba documental y conoce detalles tan asombrosos como el de que el fuego estaba encendido cuando Julia, madre de la autora, aceptó casarse con Leslie. Por otra parte, ante estas pinceladas de ambientación, los lectores más ortodoxos académicamente pueden llegar a inquietarse cuando las expectativas que desencadena Virginia Woolf. La vida por escrito, derivan hacia lo libresco.» Marta Sanz, “¿Conocer más o menos a Virginia Woolf?”, El País

«Irene Chikiar Bauer, ha realizado en Virginia Woolf. La vida por escrito, el monumental esfuerzo, en casi mil páginas, de ordenar la cronología y vislumbrar a la persona junto al mito, a la joven herida y a la intelectual, en medio de una sociedad en transformación.» Lourdes Ventura, “Virginia Woolf, la vida por escrito”, El cultural

«La biografía de Chikiar es una biografía de la Virginia escritora, no de la Virginia como paradigma del feminismo radical, como si la autora inglesa solo hubiese escrito "Una habitación propia" o "Tres guineas", Tampoco se queda Irene Chikiar en un análisis exhaustivo de las razones que condujeron a la escritora de &quot;Las olas&quot; al suicidio. Huye de esa perniciosa perspectiva de la que, por desgracia, han abusado algunos investigadores y articulistas.» Manuel García Pérez, “La autora Irene Chikiar Bauer escribe una biografía sobre Virginia Woolf”, Mundiario

Televisión 

Ha realizado ciclos de entrevistas a escritores para el canal de internet: Todas artes tv. Condujo los ciclos de entrevistas a escritores “Nombres de letras”, “En la Biblioteca” y “El

señalador” que se emiten por Canal (á).

Teatro 

En 2019 dirigió la adaptación de la obra A puerta cerrada, escrita por el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que se representó en el Teatro La Máscara.

Premios y nominaciones 

 
 Nominación Premio Martín Fierro Televisión por Cable, categoría programa Cultural educativo 2019
 Nominación Premio APTRA Categoría Cultural educativo septiembre de 2019 (Por Programa El señalador, Canal á)
 Nominación Premio APTRA Categoría Cultural educativo diciembre de 2018 (Por Especial Feria del Libro, Canal á)

 Sitio web oficial.

Referencias 
https://www.pagina12.com.ar/203547-sartre-y-la-mirada-del-otro

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-4844-2012-11-04.html

https://elcultural.com/Virginia-Woolf-La-vida-por-escrito

https://www.mundiario.com/articulo/cultura/autora-argentina-irene-chikiar-bauer-escribe/20171218142542109269.html

https://www.lanacion.com.ar/cultura/los-muchos-rostros-de-virginia-woolf-nid1507859/

https://elpais.com/cultura/2015/04/01/babelia/1427895872_258661.html

https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/se-estrena-puerta-cerrada-con-direccion-de-irene-chikiar-bauer

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-8711-2014-03-14.html

Enlaces externos 
Reseñas

https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2018/01/25/5a69f4b8e5fdea44558b45b9.html

https://www.elmundo.es/cultura/2015/03/23/550f20dc268e3e57168b458b.html

https://www.lavanguardia.com/pr/cultura/20150228/54427728475/virginia-woolf-feliz.html

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2015/02/24/virginia-woolf-objeto-monumental- biografia/0003_201502H24P409944.htm

https://www.abc.es/cultura/libros/20150224/abci-virginia-woolf-biografia-201502241041.html

https://www.infobae.com/grandes-libros/2020/09/20/todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre- virginia-woolf/

https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ob=1&amp;apw- origin=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fliteratura%2Fvirginia-woolf-biografia-irene-chikiar-bauer_0_B1H-oFssP7l.html&amp;wb=PW_noADNnoCH

http://www.luisavalenzuela.com/wp-content/uploads/2017/05/Vertigo-con-Portada.pdf

https://www.noesis.com.mx/post/mujercitas-una-obra-literaria-revolucionaria

https://www.revistaarcadia.com/impresa/libros/articulo/virginia-woolf-la-vida-por-escrito/34781/

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/libros/ya-nadie-teme-virginia-woolf

Entrevistas

https://www.youtube.com/watch?v=vYj5Uehe2oA

https://www.youtube.com/watch?v=qiejop-2soo

https://www.youtube.com/watch?v=2Y0FvA5inlQ&amp;app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=co07VQ1w9YQ

https://www.youtube.com/watch?v=ovbeXGlT_3k

https://www.infobae.com/cultura/agenda-cultura/291c8afc-cb39-4eca-a115-1b6716772f78_video.html

http://wmagazin.com/relatos/mujercitas-150-anos-de-una-novela-que-ha-inspirado-a-millones-de-mujeres/#reivindicaci%c3%b3n-de-un-cl%c3%a1sico

https://www.youtube.com/watch?v=2Y0FvA5inlQ&amp;list=RDCMUCs231K71Bnu5295_x0MB5Pg&amp;start_radio=1&amp;t=15

https://www.youtube.com/watch?v=Oo_RqF9qiz0

https://www.youtube.com/watch?v=oE7EuZbyyDk&amp;t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=vYj5Uehe2oA

Periodistas de Argentina
Escritoras de Argentina